

Cinema 
Hanussen – film del 1955 diretto da O.W. Fischer e Georg Marischka
La notte dei maghi (Hanussen) –  film del 1988 diretto da István Szabó

Persone 
Erik Jan Hanussen – illusionista austriaco